Niemcy:
 Siegbach – gmina w kraju związkowym Hesja, w powiecie Lahn-Dill
 Siegbach – rzeka, dopływ Aar